Сибилои () — национальный парк, расположенный на севере Кении на северо-восточном берегу озера Рудольф (Туркана) в 800 км от Найроби и был назван в честь горы Сибилои. Находится в управлении Службы охраны дикой природы Кении (KWS) и Национальных музеев Кении (NMK).

Парк основан в 1973 году правительством Кении для защиты дикой природы и многослойного археологического памятника Кооби-Форау, с останками гоминидов и ископаемыми остатками организмов.
Также здесь находится штаб-квартира Службы охраны дикой природы Кении, кемпинг и стоянка для краткосрочного пребывания посетителей и музей Кооби-Фора.
Самые известные остатки австралопитеков и ранних окаменелостей были перевезены в Найроби, остальные остатки хранятся в местном музее.

Национальные парки на озере Туркана — Сибилои, Сентрал-Айленд и Саут-Айленд — являются с 2001 года объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Национальные парки на озере Туркана служат местом остановки для мигрирующих птиц и являются «родильным домом» для нильских крокодилов, бегемотов и различных ядовитых змей.

Климат 
Климат жаркий и сухой, особенно в декабре — марте. Июнь и июль — холодные месяцы. Также с мая по сентябрь дуют сильные ветры утром и вечером. Осадков менее 250 мм в год, а в некоторых местах дождя не бывает в течение нескольких лет.

Фауна 
На Центральном острове озера Туркана обитает нильский крокодил. Также парк является убежищем для таких видов животных, как зебра, газель Гранта, сетчатый жираф, , топи, большой куду, бегемот. Из хищников есть лев, гепард, леопард, а также полосатая гиена и чепрачный шакал.
Из птиц встречаются фламинго, пеликаны, утки.

См. также 
 Кооби-Фора
 Туркана (озеро)

Примечания

Ссылки 

 
 
 World Database on Protected Areas — Sibiloi National Park

Национальные парки Кении